Gadagne peut faire référence à :

Patronymes 
 La Maison de Gadagne, famille marchande de Florence en Italie, puissante entre le , dont descendent :
 Thomas Ier de Gadagne (1454-1533), marchand et banquier lyonnais d'origine italienne
 Thomas II de Gadagne (1495-1543), marchand et banquier lyonnais d'origine italienne, neveu de Thomas Ier de Gadagne
 Guillaume de Gadagne (1534-1601), militaire et noble français, fils de Thomas II de Gadagne

Toponymes 
 Châteauneuf-de-Gadagne, commune française située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
 La Gare de Gadagne, gare ferroviaire française de la ligne d'Avignon à Miramas, située sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne
 La Rue de Gadagne, rue piétonne pavée du quartier du Vieux Lyon, dans le

Institutions 
 Les Musées Gadagne, ensemble muséal situé dans l'hôtel des Pierrevive (hôtel de Gadagne), à Lyon
 La Banque Gadagne,  établissement important de crédit florentin au

Autre 
 Le Gadagne, vin protégé par une AOC, produit sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et quelqu'autres communes environnantes